Ульф Сёдерберг () — шведский композитор в стиле Дарк-эмбиент, родом из города Лидчёпинг. На момент 2016 года Ульф выпустил четыре альбома.

Дискография

Nattljus 
Альбом Nattljus вышел в 1995 году и содержит следующий список композиций:

Tidvatten 
Альбом Tidvatten вышел в 1998 году и содержит следующий список композиций:

Vindarnas hus 
Альбом Vindarnas hus вышел в 2003 году и содержит следующий список композиций:

Inland 
Альбом Inland вышел в 2016 году и содержит следующий список композиций:

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Музыканты по алфавиту
Композиторы Швеции